Maceda (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Ourense
 Comarca de Allariz - Maceda, een comarca in de Spaanse provincie Ourense
 Maceda (Portugal), een freguesia in de Portugese district Aveiro
 Maceda (geslacht), een vlindergeslacht